Эрик Перссон:
 Перссон, Эрик (футболист) (1909—1989) — шведский футболист.
 Перссон, Эрик (пловец) (род. 1994) — шведский пловец.